Воротник:

 Воротник — деталь одежды, впервые появившаяся в XIII веке.
 Воротник, Степан Григорьевич (1908—1991) — майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

В военном деле 
 Воротник — член прислуги, которая обслуживает ворот у древних метательных машин.
 Воротник — военнослужащий Пушкарского приказа в войсках Русского государства, охранявший крепостные ворота.

Примечания